Paw-paw (Asimina triloba), árvore frutífera nativa do sudeste da América do Norte

Localidades

Paw Paw (Illinois)
Paw Paw (Michigan)
Paw Paw (Virgínia Ocidental)
Ou ainda:
Paw Paw Lake

Desambiguações de topônimos